Vinni Lettieri (né le  à Excelsior) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Vie personnelle 
Son grand-père, Lou Nanne, a également été joueur de hockey professionnel et a été directeur général pour les North Stars du Minnesota. Son père, Tino, a joué au soccer professionnel comme gardien de but en plus d'être un international canadien. Son oncle, Marty Nanne, a lui aussi joué au hockey, étant un choix de repêchage des Blackhawks de Chicago en 1986 et ayant passé trois saisons comme professionnel dans la LIH, sans avoir joué un match dans la LNH. Ses cousins, Tyler et Louis Nanne, jouent actuellement au hockey dans les rangs universitaires américains et sont respectivement des choix de repêchage par les Rangers de New York et le Wild du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012||Stars de Lincoln ||USHL||15||4||4||8||14||7||0||1||1||0
|-
| 2012-2013||Stars de Lincoln ||USHL||61||28||28||56||35||5||1||2||3||0
|-
| 2013-2014||Université du Minnesota||Big-10||37||2||6||8||8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015||Université du Minnesota||Big-10||37||9||3||12||14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016||Université du Minnesota||Big-10||37||7||19||26||18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017||Université du Minnesota||Big-10||38||19||18||37||36||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||9||0||1||1||4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||55||23||13||36||31||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018||Rangers de New York ||LNH ||19||1||4||5||0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||48 ||23||25||48 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019|| Rangers de New York || LNH || 27 ||1||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||61 ||25||22||47 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 22 || 14 || 12 || 26 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim || LNH || 31 || 5 || 5 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego || LAH || 24 || 8 || 14 || 22 || 8 || - || - || - || - || -

| 82 || 7 || 11 || 18 || 20 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 : nommé dans l'équipe des recrues de l'USHL.

Références 

Naissance en février 1995
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)